Newsroom (englisch für „Nachrichtenzimmer“) bezeichnet:

 den zentralen Arbeitsplatz, an dem aktuelle Nachrichtenmeldungen eingehen, siehe Newsdesk
 eine von 2012 bis 2014 ausgestrahlte US-amerikanische Fernsehserie, siehe The Newsroom